MDL est un sigle, qui peut faire référence à :
 Maison des lycéens, un type d'association qui remplace les anciens foyers socio-éducatifs (FSE) dans les lycées, en France ;
 Minimum description length (littéralement en anglais : longueur de description minimale), un concept utilisé en théorie de l'information et en compression de données ;
 Maréchal des logis, un grade militaire.

Code
MDL est un code, qui peut faire référence à :
 leu, la monnaie de la Moldavie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 code AITA de l'aéroport international de Mandalay, en Birmanie (Myanmar).

MDL est une extension de nom de fichier :
.mdl, l'extension des fichiers modèle Simulink.